Hermann Goetz (1840-1876), een Duits componist en pianist
 Goetz (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk
 Collectie Goetz, een kunstverzameling in München